Может означать:
 Рубль Вооружённых Сил Юга России
 Донской рубль